Firmao Polska – polska firma zajmująca się rozwojem i sprzedażą kompleksowego systemu CRM. Założona w 2010 roku przez Rafała Namiecińskiego i Artura Młodzińskiego.

Firmao to platforma internetowa, która umożliwia prowadzenie i zarządzanie firmą przez Internet. Serwis oferuje zestaw narzędzi dla przedsiębiorców, które pozwalają na załatwienie formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Według Raportu BuzzCenter – Marketing B2B: potencjał, siła, trendy i kierunki rozwoju system Firmao znalazł się w czołówce systemów używanych w Polsce w firmach B2B i jednocześnie jest liderem w kategorii wywodzących się z Polski systemów do zarządzania firmą.

Oprogramowanie 
Firmao to program ułatwiający zarządzanie organizacją. Bazuje na fuzji funkcjonalności systemów CRM, ERP i narzędzi marketingowych, dzięki czemu użytkownik może dostosować system do własnych potrzeb.

Firmao jest udostępniane w formule SaaS i dzieli się na trzy licencje:

 Standard
 Professional
 Enterprise

Na stronie Firmao jest również możliwość założenia darmowego, 14-dniowego konta próbnego.

Funkcje 
Program Firmao zawiera zestaw funkcji potrzebny do prowadzenia i zarządzania firmą, między innymi:

 Obsługa klientów (CRM)
 Zarządzanie magazynem (ERP)
 Generowanie faktur
 Tworzenie ofert i zamówień
 Zarządzanie zadaniami i projektami
 Obsługa serwisu i reklamacji
 Livechat i Callback

Bezpieczeństwo danych 
Firmao stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie SSL oraz regularne tworzenie kopii zapasowych danych.

Współprace międzyplatformowe 
Dzięki integracji z zewnętrznymi serwisami systemu Firmao użytkownicy mają dostęp do ponad 1000 połączeń, m.in.:

 Allegro
 Shoper
 CallHippo
 iFon
 Woodpecker
 Kalendarz Google
 Gmail

Przypisy 

Oprogramowanie CRM
Oprogramowanie ERP